Чини:

 Чини — 26-я буква грузинского алфавита.
 Чини, Джованни (между 1490 и 1495 — 1565) — итальянский архитектор и скульптор Ренессанса, работавший в Литве и Польше.
 Чини, Калберт (род. 1971) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Чини, Крис (род. 1975) — гитарист, автор большинства песен и вокалист в австралийской рок-группе The Living End.